Межсетевой экран ИКС – это современный межсетевой экран нового поколения, который позволяет оптимизировать работу корпоративной сети, настроить удаленный доступ, обеспечить защиту данных, контролировать доступ пользователей, настроить фильтрацию контента, развернуть сетевые сервисы.

ИКС зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД и подходит для импортозамещения, а также сертифицирован в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. Компания-разработчик  межсетевого экрана ИКС получила лицензию на разработку СЗИ.

Особенности программы 
После установки ИКС на сервер все настройки системы производятся через веб-интерфейс программы.

ИКС включен в реестр российского ПО (№ 322).

Среди прочих особенностей:
 Поддержка Active Directory
Межсетевой экран
 Потоковый антивирус для HTTP- и почтового трафика
Безопасный удаленный доступ к сети
Контроль приложений (утилита xauth)
Прокси-сервер
Почтовый сервер
DNS- и DHCP-серверы
 Web-, FTP- и файловый серверы
 Jabber сервер
 Встроенный контроллер домена
IPSEC-шифрование
 Модуль IP-телефонии
 Поддержка VPN, OpenVPN 
 Поддержка WireGuard для site-to-site соединений
 Layer7-фильтрация трафика
 Собственные категории трафика Garnet
 Категории трафика SkyDNS
Контентная-фильтрация содержимого страниц по базам Минюста, Роскомнадзора и Госнаркоконтроля, РБОС (Реестр безопасных образовательных сайтов).
Дополнительные модули: антивирус Касперского, антиспам Касперского, Касперский Web-Filtering, модуль SkyDNS, Garnet Web Filter.

История версий 

 15 июля 2003 — 19 октября 2006: ИКС распространяется в виде набора монолитных продуктов — ИКС-50, ИКС-100, ИКС-200 и ИКС-300. Имея в основе общий программный код, версии продукта отличались ориентированностью на разное количество пользователей и различались по набору функций.
 19 октября 2006: ИКС 1.0 — первая версия ИКС, которая лицензируется по количеству пользователей. В версию 1.0 вошла вся функциональность, разработанная с 2004 года по 19.10.2006.
 27 апреля 2009: ИКС 2.0 — в этой версии был полностью обновлен интерфейс пользователя, переписан существенный объём кода, изменилась внутренняя организация продукта, добавлена система установки обновлений, отслеживания и перехвата ICQ-сообщений, антивирус для HTTP-трафика, шейпер с поддержкой QoS. В связи с неожиданно длительным периодом разработки, было решено отказаться от выпуска версий, радикально меняющих ядро программы, и сосредоточиться на добавлении улучшений и исправлении ошибок.
 26 января 2010: ИКС 2.1 — проведена большая работа по увеличению производительности в работе межсетевого экрана, фильтров прокси-сервера, обработки статистики.
 25 марта 2010: ИКС 2.2 — добавлена возможность ограничить скорость при превышении квоты, возможность очистить статистику и логи за заданный промежуток времени.
 13 сентября 2011: ИКС 2.3.3 — Добавлена система обнаружения вторжений на основе Snort. Провайдеры могут быть настроены на работу с SkyDns, OpenDns и GoogleDns. Добавлена возможность включения/выключения провайдеров и сетей. В сводный отчет можно добавлять графики статистики. При редактировании VPN-сети можно сразу открыть доступ пользователям. Xauth логирует подключения пользователей. И многое другое.
 1 марта 2012: ИКС 2.4 / 4.0 — Добавлен модуль IP-телефонии с поддержкой протоколов SIP и IAX. Добавлена поддержка 64-битных систем, что позволяет использовать более 4Гб оперативной памяти. Добавлен прокси-сервер для multicast-трафика, что позволяет настроить прохождение внешнего multicast-трафика, такого как IPT-вещания. Изменение версионирования: убрана первая цифра, ИКС версии 2.4 становится ИКС 4.0, основное ядро системы остаётся прежним.
 26 апреля 2012: ИКС 4.1 — Добавлен модуль DLP. В web-интерфейсе создана страница со сводкой состояния почтового сервера. Добавлена телефонная книга для сервера телефонии. Добавлены дополнительные параметры шифрования и сжатия для OpenVPN-туннелей.
 11 декабря 2012: ИКС 4.4 — новое ядро FreeBSD 8.3, усовершенствованный почтовый сервер, поддержка IAX и SIP-туннелей, функция WiFi-сетей в режиме клиента и точек доступа, контент-фильтр, приложение Owncloud.
 20 июня 2013: ИКС 4.5 — Antivirus Kaspersky, функция перехвата https-трафика, авторизация по МАС-адресам, перехват и логирование запросов к популярным поисковым системам.
 05 ноября 2013: ИКС 4.6 — новое ядро FreeBSD 8.4, Antispam Kaspersky, интеграция с DLP-модулем Zgate, системный раздел переведён на файловую систему ZFS, экспорт для журнала звонков, уведомления для не отвеченных звонков.
31.03.2014: ИКС 4.7 — новое ядро FreeBSD 9.2, обновление системы бекапов.
30.01.2015: ИКС 4.8 — обновление FreeBSD до версии 9.3, перевод внутренней базы данных на MariaDB 10.
16.11.2015: ИКС 4.9 — последнее обновление версии 4, множественные исправления ошибок и недочётов предыдущих версий.
01.12.16: ИКС 5.0 — ИКС переведен на новую технологическую платформу и новую систему обновлений, новое ядро FreeBSD 11.0, внедрён новый веб-интерфейс. Параллельно было выпущено несколько патчей на ИКС 4.9 для переноса настроек на версию 5, поскольку прямое обновление невозможно из-за разницы в архитектуре.
29.03.17: ИКС 5.1 — Добавлена функция SMS-авторизации для пользователей из локальных сетей, добавлена система обнаружения вторжений.
01.01.18 — прекращена поддержка ИКС версии 4 и ниже.
15.11.18: ИКС 6.0 — обновление FreeBSD до версии 11.2, множественные улучшения безопасности. Технологическая платформа унаследована от ИКС 5.0.
09.04.19: ИКС 6.1 — проведена подготовка платформы ИКС к переходу на систему пакетов, удалены устаревшие и неиспользуемые модули.
26.11.19: ИКС 7 — крупное расширение текущего функционала. Среди прочего: внедрение L-7 фильтрации, перевод модуля телефонии на 16 версию Asterisk, реализация собственного web-софтфона Xphone, с помощью которого пользователи могут совершать звонки через web-браузер.
14.07.20: ИКС 7.1 - улучшена синхронизация пользователей; в прокси добавлена опция авторизации через Kerberos; добавлена авторизация по звонку в Captive Portal (  публичной wi-fi сети можно авторизовываться путем звонка на определенный номер); возможность создать IPSec-туннели с оборудованием других вендоров (Mikrotik, Cisco и пр.); добавлен отдельный порт 587 для подключения SMTP-клиентов.
15.12.21 ИКС 9 - в службу импорта пользователей добавлена возможность получать и использовать NetBIOS имена устройств в качестве имен и логинов пользователей; реализован новый режим работы правил телефонии; добавлена поддержка WireGuard для site-to-site соединений; добавлена поддержка нескольких SSTP-сетей.
18.02.22 ИКС 9.1 - в модуль статических маршрутов добавлена сортировка столбца "Назначение", обновлены плагины Roundcube, в настройки веб-почты добавлена возможность выбора стиля интерфейса Roundcube, в скрипте автоконфигурации прокси добавлена возможность делать исключения, скорректирована работа подсчёта занятого места на вкладке "Удаление данных" в модуле "Система", важные изменения коснулись утилиты авторизации Xauth.
31.05.2022 ИКС 9.2 - в настройках межсетевого экрана в диапазоне адресов появился список объектов-стран, которые можно выбрать в правилах firewall и пользователей (GEO IP); добавлены возможность выбора раздела для хранения статистики и логов системы и возможность выбрать восстанавливаемые данные из резервных копий; в службе VPN появился поиск по пользователям, который можно осуществлять как по логину, так и по имени пользователя.
30.09.2022 ИКС 9.3 - изменена логика работы блокировок по геолокации; в детекторе атак Suricata появилась возможность добавления пользовательских правил и импортированы списки блокировок НКЦКИ; в настройки скрипта автоконфигурации добавлена возможность указать доменное имя ИКС как адрес прокси; реализовано создание Wireguard-сетей для конечных пользователей; для роли "администратор группы" добавлена возможность управления доступом к конструктору отчетов.
29.12.2022 ИКС 10 - обновлена кодовая база операционной системы до версии FreeBSD 13.1-RELEASE-p5; добавлена новая служба "Аудит", предназначенная для регистрации событий безопасности; в файловом сервере в настройках виртуальных хостов реализованы опции для защиты от простых DOS-атак средствами Nginx; из настроек второй фазы IKE удалены устаревшие алгоритмы шифрования ARC4, Blowfish, CAST128, DES, MD5-HMAC и Skipjack; важные изменения в настройках межсетевого экрана: изменена логика работы исключений в правилах приоритета, а так же разрешающих и запрещающих правилах и добавлен автоматический принудительный разрыв соединений пользователя, которые соответствуют адресам в запрещающем правиле, при добавлении (редактировании) запрещающих правил, связанных с этим пользователем, а также при выключении пользователя (или группы с пользователем).

Собственная разработка Garnet Web Filter 
Собственная разработка «А-Реал Консалтинг» программный модуль Garnet Web Filter зарегистрирован в Реестре российского ПО и соответствует всем требованиям, установленным для российских программ.

Web Filter Garnet определяет категории сайта на основе анализа его текстового содержимого при помощи алгоритмов машинного обучения.

Преимущества модуля:

 категории трафика определяются автоматически
 используется алгоритм машинного обучения
 постоянно совершенствуется сервис определения категории
 фильтрация осуществляется на основании требований законодательства РФ

Награды 

 Один из лучших программных продуктов 2011 по версии русского издания журнала PCmagazine
 Экспортер года, награда от Центра экспорта Ярославской области

Примечание

Ссылки 
 Описание функциональных возможностей программы Интернет Контроль Сервер
 
 Журнал «Information Security/ Информационная безопасность» #2, 2012 стр. 54. Статья Межсетевой экран ИКС поддерживает высокие стандарты безопасности
 
 
 Anti-Malware.ru - Обзор Интернет Контроль Сервер (ИКС) 2.3.4 ФСТЭК
3DNews - ИКС: корпоративная сеть без опасности
Хабр - Программный интернет-шлюз для небольшой организации
Хабр - От локального ПО до всероссийских инсталляций https://habr.com/ru/company/ics/blog/542806/
Обзор коробочной версии телефонии и подключение на удаленке
7 главных изменений в новой версии ИКС
Ярославская IT-компания начала работать на рынке Сингапура https://www.kommersant.ru/gallery/4670568
Российские IT-сервисы пользуются популярностью за рубежом - Российская газета https://rg.ru/2021/03/25/rossijskie-it-servisy-polzuiutsia-populiarnostiu-za-rubezhom.html
Обзор возможностей межсетевого экрана ИКС версии 9.2 https://securitymedia.org/articles/docs/obzor-vozmozhnostey-mezhsetevogo-ekrana-internet-kontrol-server-versii9-2.html
Обзор ИКС https://www.mssoft.ru/Makers/arealcons/iks_standart1/
Межсетевой экран ИКС версия 9.3: обзор возможностей https://cisoclub.ru/mezhsetevoj-ekran-internet-kontrol-server-versiya-9-3-obzor-vozmozhnostej/
Обзор ИКС https://www.administrator-pro.ru/cat/soft/internet_kontrol_server/
Игорь Сухарев: Мы хотим создать один из лучших межсетевых экранов для малого и среднего бизнеса https://www.anti-malware.ru/interviews/2022-10-26/39789
Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? https://www.cnews.ru/reviews/importozameshchenie_2022itogi_i_plany/cases/zamenit_li_rossijskij_mezhsetevoj

Прокси-серверы
Межсетевые экраны
Единый реестр российского ПО
Информационная безопасность
Программы для защиты информации